Adler este un nume de familie purtat de:
Abraham Adler (1808–1880), rabin german
Abraham Adler (1811–1856), rabin german
Abraham Adler (1916–2003), compozitor austriac
Alfred Adler (1870-1937), psihiatru austriac
Buddy Adler (1909-1960), producător american de film
Iosif Adler (1883-1977), rabin român
Jankel Adler (1895-1949), pictor polonez evreu
Jules Adler (1865-1952), pictor francez
Larry Adler (1914-2001), muzician american
Leopold Adler (1848-1924), fotograf evreu din Kronstadt (Brașov)
Mortimer Adler (1902-2001), filozof american
Vincent Adler (1826-1871), compozitor maghiar